est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 prénol ou 3-méthyl-2-butén-1-ol, numéro CAS 
 cyclopentanol, numéro CAS 

 Éther
 tétrahydropyrane ou oxane, numéro CAS 
 2-méthyltétrahydrofurane, numéro CAS , racémique
 (R)-(–)-2-méthyltétrahydrofurane, numéro CAS 
 (S)-(+)-2-méthyltétrahydrofurane, numéro CAS 

 Cétone
 pentan-2-one, numéro CAS 
 pentan-3-one, numéro CAS 
 3-méthylbutan-2-one, numéro CAS 

 Aldéhyde
 pentanal, ou valéraldéhyde, numéro CAS 
 2-méthylbutanal, numéro CAS 
 3-méthylbutanal, ou isovéraldéhyde, numéro CAS 
 2,2-diméthylpropanal ou pivaldéhyde, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,